Віктор Гірлендер (нім. Viktor Hierländer, 7 червня 1900, Відень — 20 січня 1982) — австрійський футболіст.
 Штефан Гірлендер (нім. Stefan Hierländer, * 3 лютого 1991, Філлах) — австрійський футболіст.